Le ministère fédéral du Travail en Allemagne.
 Le Ministère fédéral du Travail en Autriche.
 Le ministère fédéral des Affaires sociales en Autriche.

Voir aussi